En Pologne, Bobrowiec peut désigner : 

 Bobrowiec, un village dans la voïvodie de Łódź,
 Bobrowiec, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Bobrowiec, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Bobrowiec, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Bobrowiec, un village dans la voïvodie de Poméranie,
 Bobrowiec, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.